И́ндржих Китцбе́ргер (; ) — чешский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии